Francja:
 Le Petit-Abergement – miejscowość
 Le Petit-Celland – gmina
 Le Petit-Fougeray – gmina
 Le Petit-Mercey – miejscowość
 Le Petit-Pressigny – gmina
 Petit Astazou – szczyt
 Petit-Auverné – gmina
 Petit-Bersac – gmina
 Petit Buëch – rzeka
 Petit-Caux – gmina
 Petit-Couronne – gmina
 Petit-Croix – gmina
 Petit-Failly – gmina
 Petit-Fayt – gmina
 Petit-Landau – gmina
 Petit-Mars – gmina
 Petit-Mesnil – gmina
 Petit Morin – rzeka
 Petit-Noir – gmina
 Petit-Réderching – gmina
 Petit-Tenquin – gmina
 Petit-Verly – gmina
 Petit Vignemale – szczyt

Gwadelupa:
 Petit-Bourg – miasto
 Petit-Canal – miasto

Haiti:
 Petit-Goâve – miasto

Mauritius:
 Petit Raffray – miasto

Saint Vincent i Grenadyna:
 Petit Saint Vincent – wyspa

Stany Zjednoczone:
 Petit Jean 

Szwajcaria:
 Petit Combin – szczyt
 Petit-Val – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Petit – portugalski piłkarz znany jako Armando Teixeira
 Adrien Petit – francuski kolarz szosowy
 Alexis Thérèse Petit – francuski fizyk
 Arnaud Petit – francuski wspinacz
 Georges Petit – francuski marszand
 Emmanuel Petit – francuski piłkarz
 François Petit
 Frédèric Petit – francuski łucznik
 Jean Petit – francuski piłkarz
 Jean Louis Petit – francuski chirurg
 Philippe Petit – francuski linoskoczek
 Pierre Petit – francuski kierowca wyścigowy
 Roland Petit – francuski tancerz

Inne:
 (7740) Petit – planetoida
 Le Petit Journal – francuski dziennik
 Petit Basset Griffon Vendéen – rasa psów
 Petit bonhomme – utwór Camillo Felgena
 Petit Palais – muzeum w Paryżu
 Petit Passage
 Petit Pont – most w Paryżu
 Petit Press – słowackie wydawnictwo
 Petit-Prince – księżyc
 Petit Trianon – pałacyk w Wersalu
 petit – w drukarstwie stopień czcionki (jej wielkość), wynoszący 8 punktów

Zobacz też:
 Abergement-le-Petit
 Achiet-le-Petit
 Autigny-le-Petit
 Broussy-le-Petit
 Cléry-Petit
 Crèvecœur-le-Petit
 Doulevant-le-Petit
 Essigny-le-Petit
 Frohen-le-Petit
 Liffol-le-Petit
 Lusignan-Petit
 Malay-le-Petit
 Mourmelon-le-Petit
 Nant-le-Petit
 Oisseau-le-Petit
 Plélan-le-Petit
 Prawo Dulonga-Petita
 Rouy-le-Petit
 Sacy-le-Petit
 Saint-Amand-le-Petit
 Saint-Hilaire-le-Petit
 Saint-Julien-le-Petit
 Saint-Orens-Pouy-Petit
 Saint-Remy-le-Petit
 Signy-le-Petit
 Stade du Petit-Bois
 Stade Gaston-Petit
 Torcy-le-Petit
 Truttemer-le-Petit
 Vaire-le-Petit
 Vavray-le-Petit
 Verneuil-Petit
 Vert-le-Petit
 Viâpres-le-Petit
 Wargnies-le-Petit